Bresadolina är ett släkte av svampar. Bresadolina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Bresadolina